Grad u Danskoj:
 Hørsholm, grad u regiji Hovedstaden

Općina u Danskoj:
 Hørsholm (općina), općina u regiji Hovedstaden